Koschny bezeichnet
 (21686) Koschny

 Koschny ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Koschny (1846–1875), deutscher Verleger und Buchhändler
 Katharina Koschny (* 1953), deutsche Synchronsprecherin, Schauspielerin und Sängerin
 Maria Koschny (* 1981), deutsche Synchronsprecherin